Kárász Judit (1912–1977) fotóművész
 Kárász Judit (1952) kosárlabdázó